

Toponymie
 Brules, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Cartigny

Anthropologie
 Les Brûlés, peuple amérindien de l'Amérique du Nord.